Анна Руднева:
 Руднева, Анна Васильевна (1903—1983) — советский музыковед-фольклорист и педагог.
 Руднева, Анна Олеговна (род. 1990) — российская певица, композитор и актриса.